Брекер — фамилия.

Известные носители:
 Брекер, Арно (1900—1991) — немецкий скульптор, поставивший свой талант на службу Третьему рейху.
 Брекер, Майкл (1949—2007) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор.

См. также 
 Бреккер
 Брёкер